Le qualificazioni del singolare del BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Máximo González (ultimo turno)
  Radu Albot (qualificato)
  Andrea Arnaboldi (qualificato)

  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Aldin Šetkić (qualificato)
  Federico Gaio (ultimo turno)
  Florian Mayer (primo turno)

Qualificati 

  Michael Linzer
  Aldin Šetkić

  Radu Albot
  Andrea Arnaboldi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2016
ATP World Tour 2016